Samsung SCH-A970 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 Samsung SPH-V7400
 SK SKY IM-8400
 Samsung SCH-B250
 LG VX8100
 Curitel PH-K2500V

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-A970  

A